Adil Tiscatti (, ) é um cantor e compositor brasileiro.

Discografia
Leão da lua

Compositores do Brasil